Die ukrainische Dynamische-Pyramide-Meisterschaft 2018 war ein Billardturnier in der Disziplin Dynamische Pyramide, das vom 20. bis 25. Juni 2018 im BK Buffalo Ungvar in Uschhorod stattfand.

Ukrainischer Meister wurde Oleksandr Istomin, der im Finale den Titelverteidiger Andrij Kljestow mit 7:5 besiegte. Den dritten Platz belegten Mykola Sajtschenko und Andrij Rodionow.

Bei den Damen setzte sich Oksana Krasko im Endspiel gegen Anna Kotljar mit 5:4 durch. Sarjana Prytuljuk und Anastassija Klykowa kamen auf den dritten Rang. Titelverteidigerin Anastassija Kowaltschuk nahm nicht teil.

Herrenturnier

Modus 
Die acht Bestplatzierten der nationalen Rangliste waren im Achtelfinale gesetzt. Die übrigen 28 Teilnehmer wurden in sechs Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe und vier Gruppendritte qualifizierten sich für die Finalrunde, in der das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt wurde.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die vier Bestplatzierten der nationalen Rangliste waren im Viertelfinale gesetzt. Die übrigen sechs Teilnehmerinnen ermittelten im Jede-gegen-jeden-Modus die vier weiteren Viertelfinalistinnen.

Vorrunde 

|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2018
Billardveranstaltung 2018
Billardturnier in Uschhorod